Гиљермо Гарсија Канту () мексички је глумац.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Награде

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1960.
Мексички глумци